Чуна́ев (женский вариант — Чуна́ева) — русская фамилия.

 Чунаев, Борис Николаевич (1937—2023) — актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Чунаев, Расул Абакар оглы (род. 1991) — азербайджанский борец греко-римского стиля, член сборной Азербайджана.